Lee Zi-on (koreanisch ; * 27. Mai 1996) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Bei Asienmeisterschaften gewann sie mit der Mannschaft zweimal Bronze sowie einmal Silber.

Werdegang 
Lee Zi-on trat 2011 erstmals international in Erscheinung. Bei der Jugend-Asienmeistermeisterschaft konnte sie bei den Kadetten Silber mit der Mannschaft gewinnen, 2013 sowie 2014 schaffte sie dies bei den Junioren. Im Jahr 2014 sicherte sie sich ihre erste und einzige Medaille bei Jugend-Weltmeisterschaften, nämlich Bronze im Doppel mit Ji Eun-chae. Auf der World Tour 2015 holte Lee bei den Australian Open ihre erste Medaille. Im U-21-Wettbewerb unterlag sie im Halbfinale Hitomi Satō. Bei den Korea Open im selben Jahr errang sie zudem ihre erste World Tour-Medaille bei den Erwachsenen. Im Doppelwettbewerb zog sie mit Choi Hyo-joo in die Vorschlussrunde ein, wo allerdings gegen die Paarung Mima Itō/Miu Hirano Schluss war. Auch war die Südkoreanerin 2015 zum ersten Mal bei einer Asienmeisterschaft vertreten, wobei sie mit dem Team Bronze holte, mit Yang Ha-eun ins Doppel-Viertelfinale kam und im Einzel in der Runde der letzten 32 gegen Ri Myong-sun verlor. Im September 2015 zog sie erstmals unter die Top 100 in der ITTF-Weltrangliste ein. Beim selben Turnier gewann sie ebenso 2017 mit der Mannschaft Bronze, diesmal trat sie jedoch auch im Mixed mit Kim Min-seok an. Hier scheiterten sie im Achtelfinale allerdings an Masataka Morizono und Mima Itō. Im Rahmen der Challenge Series errang Lee Zi-on zwei Silbermedaillen bei den Belgium Open. Im U-21-Wettbewerb schlug sie unter anderem Bruna Takahashi, im Doppel gewann sie mit Song Ma-eum im Halbfinale gegen Cheng Hsien-tzu/Liu Hsing-Yin. Bei den Korea Open 2019 zogen Lee Zi-on und ihre Doppelpartnerin Jeon Ji-hee ins Halbfinale ein, wo sie durch eine Niederlage gegen ihre Landsfrauen Choi Hyo-joo und Yang Ha-eun aber ausschieden. 2021 gewann sie mit der Mannschaft nach einer Finalniederlage gegen China Silber, im Einzel und Doppel kam sie jeweils ins Achtelfinale. Im Jahr 2022 holte sie mit Choi Hyo-joo Silber im Doppel beim WTT Champions Budapest.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1996
Frau